Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1956 година e 7-и пореден.

Започва на 22 януари 1956 г. и завършва на 2 септември.

Съдържа в календара 8 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони